Epitáfio - em inglês, epitaph
Epitaph Records
Epitaph (álbum) - da banda Necrophagist
Epitaph (vídeo) - da banda Judas Priest

Desambiguação